Vladimír Weiss (1939), een Slowaaks voetballer en vader van Vladimír Weiss (1964)
 Vladimír Weiss (1964), een Slowaaks voetballer, voetbalcoach en vader van Vladimír Weiss (1989)
 Vladimír Weiss (1989), een Slowaaks voetballer en zoon van Vladimír Weiss (1964)